Wolfgang Henggeler ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Henggeler (Politiker, 1814) (1814–1877), Schweizer Unternehmer und Politiker, Nationalrat
 Wolfgang Henggeler (Politiker, 1824) (1824–1911), Schweizer Unternehmer und Politiker, Regierungsrat